Miejscowości w USA:
 Okmulgee – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Okmulgee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Okmulgee (ang. Okmulgee County) – w stanie Oklahoma